Der Kanton Salins-les-Bains war bis 2015 ein französischer Kanton im Département Jura und in der damaligen Region Franche-Comté. Er umfasste 22 Gemeinden im Arrondissement Lons-le-Saunier; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Salins-les-Bains. Die landesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung. Vertreterin im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Marie-Christine Chauvin (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton umfasste 22 Gemeinden:

Salinslesbains
Aufgelöst 2015